Belgrade ist die englische und französische Schreibweise für Belgrad in Serbien.

Orte gleichen Namens in den Vereinigten Staaten:
 Belgrade (Maine), im Kennebec County
 Belgrade (St. Louis County, Minnesota)
 Belgrade (Stearns County, Minnesota)
 Belgrade (Missouri), im Washington County
 Belgrade (Montana), im Gallatin County
 Belgrade (Nebraska), im Nance County
 Belgrade (North Carolina), im Onslow County
 Belgrade (Texas), im Newton County
 Belgrade Junction, im Gallatin County, Montana
 Belgrade Lakes, im Kennebec County, Maine

in Belgien:
 Belgrade (Belgien)

Sonstiges:
 Belgrade Stream, Fließgewässer im Kennebec County, Maine
 Belgrade Quarry, Mine im Onslow County, North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Belgrade and St. David's Church, in Creswell, North Carolina, ID-Nr. 78001983
 Belgrade City Hall and Jail, in Belgrade, Montana, ID-Nr. 82000592

Siehe auch:
 Belgrade Township